Поштански бројеви у Републици Српској

На овој страници се налази списак јединица поштанске мреже ЈОДП Пошта Српске, односно Предузећа за поштански саобраћај Републике Српске (ПТТ Републике Српске). Ово је комплетан списак активних поштанских бројева на територију Републике Српске.

Поштанске области 
На територији Републике Српске постоји 9 основних обласних радних јединица (РЈ) поштанског саобраћаја Републике Српске:
 Радна јединица Бањалука
 Радна јединица Бијељина
 Радна јединица Брчко
 Радна јединица Добој
 Радна јединица Зворник
 Радна јединица Приједор
 Радна јединица Соколац
 Радна јединица Требиње
 Радна јединица Фоча

А

Б

В

Г

Д

Ђ

Е

Ж

З

И

Ј

К

Л

Љ

М

Н

Њ

О

П

Р

С

Т

Ћ

У

Ф

Х

Ц

Ч

Џ

Ш

Види још 
 Поште Српске
 Предузеће за поштански саобраћај Републике Српске
 Списак поштанских бројева у Босни и Херцеговини

Референце

Спољашње везе 

 Предузеће за поштански саобраћај Републике Српске: ПОШТЕ СРПСКЕ 
 ПОШТЕ СРПСКЕ: Мапа поштанског саобраћаја Републике Српске 
 Поштанске марке Републике Српске 

Саобраћај у Републици Српској
Општине и градови Републике Српске
Пошта
Технологија
Идентификовање